Saint-Mard (Aisne), municipi al departament de l'Aisne  (regió dels Alts de França)
 Saint-Mard (Charente Marítim), municipi al departament de la Charanta Marítima  (regió de Nova Aquitània, França)
 Saint-Mard (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la  (regió del Gran Est, França)
 Saint-Mard (Sena i Marne), municipi al departament de Sena i Marne  (regió d'Illa de França)
 Saint-Mard (Somme), municipi al departament del Somme  (Alts de França)
 Saint-Mard-sur-Auve, comú al departament del Marne  (Gran Est)
 Saint-Mard-sur-le-Mont, comú al departament del Marne  (Gran Est)
 Saint-Mard-de-Réno, comú al departament de l'Orne  (regió de Normandia, França)
 Saint-Mard-lès-Rouffy, comú situat al departament del Marne  (Gran Est)
 Saint-Mard-de-Vaux, comú al departament de Saona i Loira  (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Marizy-Saint-Mard, comú al departament de l'Aisne  (Alts de França)
 Pont-Saint-Mard, comú al departament de l'Aisne  (Alts de França)